Soma steht für:

 Soma (Getränk), hinduistische Dreiheit aus Gott, Pflanze und Getränk
 Soma, fiktive Droge in Aldous Huxleys Roman (1932), siehe Schöne neue Welt#Droge Soma
 Soma, Leib oder Körper des Menschen, im Unterschied zu Psyche oder Seele, siehe somatisch
 Soma (Zellbiologie), Körper einer Zelle sowie die von der Keimbahn getrennten Körperzellen
 Soma Quality Recordings, schottisches Plattenlabel für elektronische Musik (ab 1991)
 SomaFM, amerikanischer Internetradiosender (ab 1999)
 Soma (Album), Album der deutschen Rockband My Sleeping Karma (2012)
 Soma (Computerspiel), Survival-Horror-Science-Fiction-Spiel (2015)
 Soma (Fahrradmarke), US-amerikanische Fahrradmarke
 Soma, Fähre in Gambia, siehe Fährverbindung Bamba Tenda–Yeli Tenda #Fähre Soma
 Soma, US-amerikanischer Handelsname des muskelentspannenden Mittels Carisoprodol
 Soma, alte Maßeinheit in verschiedenen europäischen Ländern, siehe Ohm (Flüssigkeitsmaß)
 (2815) Soma, Asteroid des inneren Hauptgürtels

Soma, Sōma oder Souma ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Soma Bay, ägyptische Halbinsel am Roten Meer
 Sōma, Stadt in der Präfektur Fukushima, Japan
 SoMa, South of Market, Stadtteil von San Francisco, USA
 Sōma (Aomori), Dorf in der Präfektur Akita, Japan
 Soma (Gambia), Ortschaft in Gambia, Westafrika
 Soma (Manisa), Stadt in der Provinz Manisa, Türkei
 Soma (Sandnes), Ort in Norwegen
 Sōma-gun (Fukushima), Landkreis in der Präfektur Fukushima, Japan
 Sōma-Nakamura (), Lehensgut in Japan
 Souma (Han) (), Lehensgut in Japan

Soma oder Sōma ist der Familienname folgender Personen:
 Sōma (Klan), Familie des japanischen Schwertadels
 Ben Soma (spätes 2. Jahrhundert), jüdischer Gelehrter, 2. Generation der Tannaiten
 Sōma Kokkō (1876–1955), japanische Schriftstellerin
 Naoki Sōma (* 1971), japanischer Fußballspieler
 Ragnvald Soma (* 1979), norwegischer Fußballspieler
 Tomokazu Sōma (* 1977), japanischer Rugby-Union-Spieler
 Takahito Sōma (* 1981), japanischer Fußballspieler
 Yūki Sōma (* 1997), japanischer Fußballspieler
 Herzog von Soma, spanischer Adelstitel

SOMA steht für:
 CEGES-SOMA, belgisches Forschungsinstitut Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij
 Semantic Object Modeling Approach, Modellierungssprache, hauptsächlich entwickelt von Ian Graham
 Service-Oriented Modeling and Architecture von IBM
 Société de Montage Automobile, einen ehemaligen kanadischen Automobilhersteller
 SOMA Sozialmarkt, siehe Sozialmarkt (Einzelhandel)
 Soma San Diego, Konzerthalle in Kalifornien, USA
 Sozialbeobachtungsstelle für Desinformation und Analyse der sozialen Medien, EU-finanziertes Projekt
 System Open Market Account, Portfolio der Fed

Siehe auch:
 Somawürfel (mechanisches Geduldspiel)
 Sōmai (Begriffsklärung)

Abkürzung